Transversale (mittellateinisch transversalis, zu lateinisch transversus „quer liegend“) bezeichnet:
 eine Gerade in der Geometrie, die eine Figur (z. B. Dreieck) schneidet
 Transversalwelle, eine physikalische Welle
 Transversale Plein, eine Standardwette beim Roulette
 die auch als 380-kV-Transversale bezeichnete 380-kV-Diagonale Berlin, eine Kabelverbindung durch Berlin
 Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT), ein Eisenbahnstreckenprojekt in der Schweiz

Siehe auch:
 Transversal